Натуральне число 298
 298 рік до нашої ери
 298 рік нашої ери